Overbeck, von Overbeck:
 Christian Adolph Overbeck
 Franz Overbeck
 Friedrich Overbeck (1789  1869), tysk maler
 Fritz Overbeck (1869 - 1909), tysk maler.
 Georg Hermann "G. H." Overbeck (1743, Løgumkloster  1796, Flensborg), lærer, musikdirektør
 Johannes Overbeck

Se også 
 Overbeck som efternavn
 Overpeck
 Overbeek
 Averbeck
 Ejnar Oberbech-Clausen

Nedertyske efternavne